Clyde the Cat é o décimo-primeiro álbum (o décimo de estúdio) do guitarrista estadunidense Neil Zaza. Foi lançado em 2012.

Faixas 
01. Funeral for a Friend02. Endless Highway03. Higher and Higher 201204. Jewel05. Adagio Intro06. Adagio07. Melodia 201208. Violet Twilight09. Untitled 201210. The National Anthem11. In My Dreams (Live Studio Version)

Músicos 
 Neil Zaza - guitarras
 Walter Cerasani - Baixo (faixas 2,4,5,6,7,8,9)
 Raymond J. Liptak - Baixo (faixa 11)
 Todd Rogers- Teclados (faixas 1,2,3,4,5,6,9,10)
 Mark Leach - Hammond B3 (faixas 2,7,8)
 Timothy M. Bradford - Piano (faixas 2,4,8, 11)
 Mistheria- Piano (faixa 6)
 Garrett Janos - baterias (faixas 1,2,3,6,7,9,10)
 Steve Smith - baterias (faixas 4,8)
 John Sferra- bateria (faixa 11)

Ligações externas 
 territoriodamusica.com
 neilzaza.bandcamp.com

Álbuns de 2012
Álbuns de rock instrumental
Álbuns de Neil Zaza